Half-breed (halfbloed in het Engels) kan verwijzen naar:
 Half-breed (Loudermilk), een single van Marvin Rainwater uit 1958, geschreven door John D. Loudermilk
 Half-breed (Capps-Dean), een single van de Amerikaanse zangeres Cher uit 1973, geschreven door Al Capps en Mary Dean
 Half-breed (album), een album van Cher uit 1973
 The Half-Breed (1916), een film uit 1916 van Allan Dwan
 The Half-Breed (1952), een film uit 1952